

Персоналії 
 Беррі Каллен — канадський хокеїст. 
 Браян Каллен — канадський хокеїст. 
 Джон Каллен — канадський хокеїст. 
 Кріста Каллен — британська хокеїстка. 
 Метт Каллен — американський хокеїст.
 Натан Каллен — канадський політик.
 Рей Каллен — канадський хокеїст.

Персонаж 
 Едвард Каллен — вампір, персонаж саги «Сутінки».